Masawaih :
 Masawaiyh, pharmacien et médecin du 
 Yuhanna ibn Masawaih, médecin arabe chrétien du , fils du précédent
 Masawaih (Mésué le Jeune), médecin chrétien du